Het ATP-tennistoernooi van Casablanca (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2015 vond plaats van 6 tot en met 14 april in het Marokkaanse Casablanca. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Martin Kližan. Hij versloeg in de finale Daniel Gimeno Traver met 6-2 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Rameez Junaid en Adil Shamasdin. Zij versloegen in de finale Rohan Bopanna en Florin Mergea met 3-6, 6-2 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca